Державні діячі:

Іоанн V (1010—1040) — герцог Гаетанський
 Іоанн V († 1042) — неаполітанський дука
 Іоанн V Палеолог (1332—1391) — імператор Візантійської імперії

Релігійні діячі:
 Іоанн V († 686) — папа Римський
 Іоанн V Милостивий († 620) — Александрійський патріарх
 Іоан V Єрусалимський († 735 рік) — патріарх Єрусалимський

Див. також 
 Іван V (значення)